Ulica Toruńska w Bydgoszczy
 Ulica Toruńska w Gdańsku
 Ulica Toruńska w Kole
 Ulica Toruńska we Włocławku

Toruńska